Imię i nazwisko George Saunders nosili lub noszą m.in.:
 George Saunders (1882–1961) – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk z 1908
 George Saunders (1907–1996) – angielski lekkoatleta sprinter
 George Saunders (ur. 1949) – kanadyjski zapaśnik, olimpijczyk z 1972
 George Saunders  (ur. 1958) – amerykański pisarz
 George Saunders  (ur. 1959) – amerykański scenarzysta filmowy
 George Fleming-Saunders znany jako Solar Quest – brytyjski producent muzyki elektronicznej